Víctor Amadeo III, Rey de Cerdeña (Vittorio Amadeo Maria; Palacio Real de Turín, 26 de junio de 1726 - Castillo de Moncalieri, 16 de octubre de 1796) fue rey de Cerdeña desde 1773 hasta su muerte en 1796. Un rey conservador, llevó a cabo numerosas reformas administrativas y declaró la guerra a una Francia revolucionaria en 1792. Tres de sus hijos se convertirían en reyes de Cerdeña; Carlos Manuel IV, Víctor Manuel I y Carlos Félix.

Biografía

Primeros años 

Víctor Amadeo nació el 26 de junio de 1726 en el Palacio Real de Turín, como el hijo primogénito de Carlos Manuel III y de su segunda esposa, la princesa alemana Polixena Cristina de Hesse-Rotenburg. Al nacer se le dio el título de duque de Saboya, el cual conservaría hasta su ascenso al trono en 1773. Su nacimiento fue recibido con mucha celebración; su padre solo había logrado tener un hijo de su anterior matrimonio con Cristina Luisa de Baviera-Sulzbach, un niño también llamado Víctor Amadeo, quien murió un año antes de su nacimiento a la edad de dos años. Su educación fue confiada a Hyacinthe Sigismond Gerdil, con una particular énfasis sobre formación militar. Durante toda su vida tuvo un gran interés por la guerra, lo que le prodigó mucha atención. Era conservador y muy religioso, y se mantenía lejos de la vida pública. Su padre creyó que era inadecuado para mantener el poder, pero siempre sería amado por sus súbditos por su generosidad.

Matrimonio 
El 31 de mayo de 1750, contrajo matrimonio con la infanta María Antonia de España (1729-1785), la hija menor de Felipe V de España e Isabel Farnesio. El matrimonio fue uno feliz pero impopular entre la gente de Cerdeña; María Antonia nunca ejerció demasiada influencia sobre él. El matrimonio había sido arreglado por el medio hermano mayor de María Antonia, Fernando VI de España, como un medio para fortalecer las relaciones entre Madrid y Turín: ambos reinos habían luchado en bandos opuestos durante la guerra de sucesión austriaca. La Infanta había sido rechazada anteriormente por Luis de Francia. La joven pareja llevó una vida tranquila, en la compañía de pensadores modernos y políticos.

Rey de Cerdeña 
Después de haber sucedido a su padre en 1773, pronto comenzó obras de mejora en el puerto de Niza, hizo represas en el Arce y construyó la carretera de la Costa. Durante las Guerras Napoleónicas, sus tropas fueron derrotadas por los franceses en la Batalla de Millesimo (13 de abril de 1796). Víctor Amadeo se vio obligado a firmar el Tratado de París, en la que cedió las fortalezas de Cuneo, Ceva, Alessandria y Tortona a Francia, y permitió el libre paso de los ejércitos de este último hacia Italia. Él también se vio obligado a ceder Niza y Saboya. En su vida privada era una persona conservadora y muy religiosa que, siendo aún joven, se mantenía lejos de la vida pública. Su padre pensaba que no estaba preparado para mantenerse en el poder. Cuando llegó al trono en 1773, trabajó en los aspectos burocráticos y militares del reino. No fue un innovador pero, sin embargo, promovió muchas obras públicas, así como, por iniciativa suya mejoró los sueldos a gran parte de su administración y las fuerzas armadas. Aprobó y creó dos importantes instituciones culturales del estado con el asesoramiento de la burguesía y la aristocracia por igual, la Academia de Ciencias y la Sociedad de Agricultura.

Descendencia 

Victor Amadeo y María Antonia tuvieron doce hijos, tres de los cuales murieron en la infancia:

 Carlos Manuel IV (1751-1819), Rey de Cerdeña, casado con María Clotilde de Francia. 
 María Isabela (1752-1753), murió en la infancia. 
 María Josefina (1753-1810), casada con el Conde de Provenza, futuro Luis XVIII de Francia. Sin descendencia.
 Amadeo Alejandro (1754-1755), Duque de Montferrato. Murió en la infancia.  
 María Teresa (1756-1805), casada con el Conde de Artois, futuro Rey Carlos X de Francia. Tuvo descendencia. 
 María Ana (1757-1824), casada con su tío Benedicto de Saboya, Duque de Chablais. Sin descendencia.
 Víctor Manuel I (1759-1824), Rey de Cerdeña, casado con la Archiduquesa María Teresa de Austria-Este. Tuvo descendencia. 
 María Cristina (1760-1768), murió en la infancia.  
 Mauricio José (1762-1799), soltero. Murió de malaria.
 María Carolina (1764-1782), casada con el Rey Antonio I de Sajonia. Sin descendencia.
 Carlos Félix (1765–1831), Rey de Cerdeña, casado con María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Sin descendencia.
 José María (1766-1802), Conde de Moriana y Asti. Murió de malaria. Sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogía.

Reyes de Cerdeña del siglo XVIII (casa de Saboya)
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Turín
Fallecidos en Moncalieri
Duques de Saboya del siglo XVIII